Runda Formuły 2 na torze Sochi Autodrom – szósta runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2021.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: fia.com

W pierwszym sprincie kolejność pierwszej dziesiątki została odwrócona.

Pierwszy sprint

Wyścig 
Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Drugi sprint 
Drugi sprint został odwołany ze względu na warunki pogodowe

Wyścig główny 
Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sochi 2021